Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2013/14.

Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2013/14 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Германия, Испания — по 4 команды,
 Италия — 3,
 Португалия, Россия, Франция — по 2,
 Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Румыния, Турция, Украина, Чехия, Швейцария, Шотландия — по 1.

Жеребьёвка в Монако 
Команды будут посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2013 год. Обладатель титула, Бавария, автоматически посеян в 1-й корзине.

Составы 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 (составы)

Группы

Группа A

Группа B 

{{якорь|1" style="font-size: 85%;">*Матч был остановлен на 31-й минуте из-за снегопада. Игра была возобновлена 11 декабря 2013 года в 14:00 по центральноевропейскому времени.</div>

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Ссылки 
 Календарь и результаты матчей Лиги чемпионов 2014

Примечания 

Лига чемпионов УЕФА 2013/2014